Indonesië
 Tambelangan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Tambelangan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java